Beldiman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru A. Beldiman (1855–1924), rumänischer Politiker und Diplomat
 Dana Beldiman (* 1951), Rechtsanwältin und Rechtswissenschaftlerin